Москальков — фамилия; имеет женскую форму Москалькова. Известные носители:

 Москальков, Борис Александрович (1905—1976) — изобретатель, лауреат Сталинской премии.
 Москальков, Василий Александрович (1892—1966) — русский авиатор.
 Москальков, Евгений Фёдорович (1911—1975) — горный инженер, заместитель начальника отдела чёрной металлургии Госплана СССР, лауреат Сталинской премии.
 Москальков, Пётр Иванович (1927—2012) — советский государственный и партийный деятель.
 Москальков, Сергей Борисович (род. 1970) — оперный певец, художественный директор театра «Русская опера».

 Москалькова, Татьяна Николаевна (род. 1955) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы.